Osoby o tym nazwisku:
 Freida Pinto – indyjska modelka i aktorka
 João Pinto – portugalski piłkarz
 José Manuel Pinto – hiszpański piłkarz
 Nuno Pinto – portugalski piłkarz
 Ricardo Sá Pinto – portugalski piłkarz

Inne:
 Pinto – rasa koni pochodząca z USA
 Pinto – miasto w Chile
 Pinto – miasto w Hiszpanii, we wspólnocie autonomicznej Madryt
 Ford Pinto – subkompaktowy samochód osobowy produkowany przez Ford Motor Company w latach 1971–1980
 Pinto – złota moneta portugalska, bita w latach 1717–1821